Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2002 года прошёл в г. Тверь 1-9 марта одновременно с турниром у мужчин. По сумме лучших результатов двух личных турниров определялась лучшая команда страны.

Главный судья соревнований судья РК Новиков А. Н., Главный секретарь судья I категории Афанасьев Ю. А.

Тамара Тансыккужина выступала в мужском турнире, где заняла 4 место.

Командные чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по шашкам в Твери
Спорт в России в 2002 году
2002 год в шашках
Март 2002 года
2002 год в Тверской области